Василий Митрофанович Базилевич ( Киев — декабрь 1942, Таганрог) — советский историк, архивист, краевед, музеевед. Член и секретарь Исторического общества Нестора Летописца (1917—1930).

Биография 
Происходил из старинного купеческого рода, сын мирового судьи. Окончил I киевскую гимназию в 1910 году и историко-филологический факультет Университета св. Владимира в 1915 году, где учился у М. В. Довнар-Запольского. Участвовал в историко-этнографическом кружке, был библиотекарем историко-филологического семинара.

Печататься начал раньше своих товарищей (сборник «Молодые побеги». Вып. 1—2. 1906-11), публиковал хроникальные заметки в газете «Киевлянин» . Участвовал в неосуществлённом проекте М. В. Довнар-Запольского «Памятники по международно-правовой истории Украины, 1648—1918».

В 1919 году вместе с С. И. Масловым создал при историко-филологическом факультете Музей войны и революции, фонды которого впоследствии перешли к Истпарту). Преподавал в киевском Археологическом институте (курсы генеалогии, геральдики и сфрагистики), на Всеукраинских музейных курсах (курсы палеографии, эпиграфики, хронологии, сфрагистики, геральдики и нумизматики, 1933—1934).

Был секретарём Исторического общества Нестора Летописца и киевской краевой комиссии по охране памятников старины Наркомпроса. Под руководством Д. И. Багалия работал в ВУАН над историей декабристов на Украине, участвовал в сборниках «Декабристы на Украине» (кн. I—II. 1926—30) и «Движение декабристов» (1926).

Оставил труды по различным вопросам киевоведения, о Пушкине, Грибоедове, Гёте. Работал в Комиссии социально-экономической истории Украины и Комиссии Биографического словаря ВУАН . Обнаружил документы о пребывании на Украине Бальзака (Жизнь и революция. 1933. № 1). Опубликовал мемуары И. Руликовских ( Т. 2. , 1933). Собрал библиографические материалы о связях Гоголя с украинской литературой, которые легли в основу публикации Л. М. Добровольского и В. М. Лаврова. Принял участие в подготовке многотомного сборника трудов Д. И. Багалия.

По линии киевского Дома учёных как член его экскурсионной комиссии руководил многочисленными экскурсиями в Межигорье, Кирилловской церкви, на Зверинец, на Подол, по осмотру фресок Софийского собора .

Был идеалистом, глубоко верующим человеком, выделялся на фоне тогдашней действительности. Был несколько раз арестован — в 1923 году (в связи с процессом «Центра действий», дважды), в 1932 году, 1935 году (сослан в лагерь в Иркутске). Во время ареста 1935 году была изъята его ценная библиотека (он собрал, в частности, много киевских газет за 1917—1922 годы) и протоколы Исторического общества Нестора-летописца за последние 14 лет его существования. Был сослан в Биробиджан (освобождён в 1940 году). В связи с запретом вернуться в Киев поселился в Таганроге, где получил должность заведующего музея. Успел опубликовать несколько работ из местного краеведения. 

С началом Великой Отечественной войны остался в городе, оказался в оккупации. После доноса расстрелян гестапо за попытку помешать вывозу музейных ценностей в Германию. Сохранившаяся часть архива Базилевича хранится в ЦДИАК Украины (Ф. 833).

Память 
15 января 2013 года в Киеве состоялась научно-краеведческая конференция «Грани таланта и трагизм судьбы» к 120-летию со дня рождения Василия Базилевича. Организаторами конференции выступили

 Исторический факультет Киевского национального университета им. Тараса Шевченко ,
 Историко-мемориальный музей Михаила Грушевского
 Киевская областная организация Национального союза краеведов Украины .

Примечания

Источники 

 Матяш Ірина. Базилевич Василь Митрофанович //  — С. 86.
 Столетие Киевской Первой гимназии. Том. І. , 1911. — С. 308.
 Полонська-Василенко Н. Історична наука в Україні за совєтської доби та доля істориків // Збірник на пошану українських учених. С. 34—35 (= ЗНТШ. Т. CLXXIII).
 Білокінь С. Подвиг науковця // Прапор комунізму. , 1987. 19 серп. № 191.
 Казьмирчук Г. Д., Сілкін А. В. В. М. Базилевич і зародження краєзнавчого напрямку в українському декабристознавстві 1920-х рр. // VII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність». Ч. І. , 1995. — С. 37—39.
 Матяш Ірина. В. М. Базилевич // Українські архівісти. Вип. І. , 1999. — С. 29—32.
 Матяш Ірина. Василь Базилевич: грані таланту й трагізм долі // Київська старовина. 2000. № 4 (334). — С. 123—134;
 Видатні діячі науки і культури Києва (2005). — С. 56—63 (С. Панькова);
 Вербовий Олексі. Архівна база вивчення життєвого шляху українського декабристознавця Василя Митрофановича Базилевича // Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. , 2005. Т.4. — С. 118—127.
 Вербовий Олексій, Життєвий шлях українського декабристознавця Василя Митрофановича Базилевича // Декабристи в Україні: Дослідж. й мат. , 2007. — С. 111—143.
 Казьмирчук Григорій, Історія руху декабристів у вивченні профессора Київського університету Василя Базилевича // Там само. — С. 4—23.
 Платонов О. Терновый венец России: История Русского народа в XX веке. Т. І (1997). С. 130.
 Білокінь С. Подвиг Базилевича // Таганрогская правда. 1987. 12 ноября. № 216.

Ссылки 
 Сергей Белоконь. Словарь музейщиков Украины (1917—1943)
 Базилевич Василий Митрофанович // История украинской библиотечного дела в именах (конец XIX в. — 1941) : Материалы к биобиблиографического словаря / авт.-сост. Л.В. гарбар; отв. ред. Л. А. Дубровина; НАН Украины, Нац. б-ка Украины им. В. И. Вернадского, Ин-т рукописи. — М .: ББК, 2017. — С. 28—29. ISBN 978-966-02-8536-1
 Базилевич В. Д. Киев / В. Базилевич и М. Шарлемань. — Киев : Б. в., 1928 ?. — 42, 3 с. : Ил. - (Библиотекака газеты «Пролетарская правда»).

Учёные, репрессированные в СССР
Члены Киевского общества летописца Нестора
Выпускники историко-филологического факультета Киевского университета Св. Владимира
Выпускники Первой Киевской гимназии
Сотрудники газеты «Киевлянин»
Краеведы Украины
Историки Украины
Расстрелянные на оккупированной территории СССР
Декабристоведы